Stenosmylus är ett släkte av insekter. Stenosmylus ingår i familjen vattenrovsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vattenrovsländor
Stenosmylus